BYM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bayamo (Cuba)
 bym – codice ISO 639-3 della lingua bidyara